Сину
 Сину (река) — река в Колумбии
 Сену или сину — индейский народ в Колумбии

Сину (фамилия)
 Сину, Кира (1923—2007) — греческая писательница, переводчица.